Елманов — фамилия:

 Елманов, Андрей Власьевич (1716—1778) — вице-адмирал Российской империи.
 Елманов, Григорий Фёдорович (1925—2020) — полковник внутренней службы в отставке.

См. также 
 Елманово
 Елмань